Szvorda Melinda (Kemecse, 1980. augusztus 5. –) válogatott magyar labdarúgó, kapus. Jelenleg az osztrák FC Südburgenland labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
A Miskolci VSC csapatában kezdte a labdarúgást, majd a Győri ETO következett. 2003 és 2010 között a Viktória FC együttesének a kapusa. Kétszeres bajnok és kupa győztes a csapattal. A 2010–11-es idényben a német VfL Wolfsburgban szerepelt. 2011 nyarán hazatért és egy mérkőzésen védett a Győri Dózsa csapatában, majd a muraszombati ŽNK Pomurje együtteséhez igazolt. 2012 tavaszán ismét a szombathelyi csapatban szerepelt. 2012 őszétől az osztrák FC Südburgenland csapatában folytatta pályafutását.

A válogatottban
2001 és 2008 között 39 alkalommal védett a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2003–04, 2008–09
 2.: 2004–05, 2006–07, 2007–08, 2009–10, 2011–12
 3.: 2005–06
 Magyar kupa
 győztes: 2008, 2009
 döntős: 2012

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 
 

1980-ban született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Miskolci VSC női labdarúgói
A Győri ETO női labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
A VfL Wolfsburg női labdarúgói
A Győri Dózsa női labdarúgói
Az FC Südburgenland labdarúgói
Kemecseiek